Искар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Пинарес. Занимает площадь 60,48 км². Население — 6876 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 43 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web no oficial de Íscar

Муниципалитеты Вальядолида